Hraničný Kriváň může být:

 Hraničný Kriváň (přítok Poľanového Kriváně) – přítok Poľanového Kriváně v povodí Černé Oravy
 Hraničný Kriváň (přítok Veselianky) – přítok Veselianky v povodí Bílé Oravy

Související články 
 Kriváň (rozcestník)